Горакхпур:

 Горакхпур — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Горакхпур — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.